Теколапиља има више значења:

 Теколапиља (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теколапиља (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику